San Cipriano har flere betydninger:

 San Cipriano d'Aversa, en kommune i den italienske provins Caserta i Campania
 San Cipriano Picentino, en by i Campania, Italien
 San Cipriano Po, en italiensk by i regionen Lombardiet i Italien